СРХ — аббревиатура, означающая:

 Социалистическая Республика Хорватия
 Союз русских художников